Il Campionato argentino di rugby a 15 1971  è stato vinto dalla selezione Unión de Rugby de Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione della Unión de Rugby de Rosario

Contesto 
 Due i Tour importanti nel 1971. L'Argentina si reca in Sudafrica (affrontando le "Gazelles" dell'Under 23 sudafricana, e la selezione delle università di Oxford e Cambridge visitano l'Argentina.
 Come da pronostico l'Argentina si aggiudica il campionato sudamericano

Tabellone

Eliminatorie

Semifinali 
 Sistema di punteggio: meta = 3 punti, Trasformazione=2 punti. Punizione e calcio da mark=  3 punti. drop = 3 punti.

Finale 3-4 posto

Finale

Collegamenti esterni